

Geografisch 
 Santander (departement), een departement in Colombia;
 Santander (Cebu), een gemeente in de Filipijnse provincie Cebu;
 Santander (Spanje), een stad in Spanje.
 Santander (comarca), een comarca in de Spaanse provincie Cantabrië
 Santander de Quilichao, een gemeente in het Colombiaanse departement Cauca

Overig 
 Banco Santander, een Spaanse bank;
 Santandergroep, samenwerkingsverband van verschillende universiteiten.